Тхакушинов — адыгейская фамилия. Известные носители:
 Тхакушинов, Аслан Китович (род. 1947) — глава Республики Адыгея.
 Тхакушинов, Эдуард Китович (род. 1959) — российский экономист, доктор экономических наук, профессор.